Маратон у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 6. августа. Почетак и крај маратона је био на Тауербриџу.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није бранио Гирмај Гебреселасије из Еритреје.

Земље учеснице 
Учествовало је 100 такмичара из 52 земље.

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године у маратону, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године у 10:54.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Резултати маратона за мушкарце на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном